H8 oder H 8 steht für:
 Achtzylinder-Boxermotor (engl. „flat-eight engine“), Bauform eines Verbrennungsmotors
 Haval H8, ein chinesisches Sport Utility Vehicle
 Heathkit H8, einer der ersten Heimcomputer
 Renesas H8, eine Familie von Mikrocontrollern der Firma Renesas
 Dalavia, russische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 H8 (Holzhaus Bad Aibling), ein Holz-Etagenhaus in Bad Aibling
 im Internet gebräuchliche Abkürzung für das englisch Wort "hate", zu deutsch Hass

H-8 steht für:
 USS H-8 (SS-151), US-amerikanisches Unterseeboot
 Xian H-8, chinesischer Bomber

H8